Als Satz von Whitehead werden die beiden folgenden, auf J. H. C. Whitehead zurückgehenden und nicht miteinander zusammenhängenden Sätze der algebraischen Topologie bezeichnet:

 Jede schwache Homotopieäquivalenz zwischen CW-Komplexen ist eine Homotopieäquivalenz, siehe Homotopieäquivalenz#Satz_von_Whitehead
 Jede differenzierbare Mannigfaltigkeit ist triangulierbar, siehe Triangulierbarkeit#Triangulierbarkeit_von_Mannigfaltigkeiten

Whitehead, Satz von